Sabana Grande de Boyá kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Sabana Grande de Boyá (kommun), Monte Plata, 
 Sabana Grande de Boyá (ort), Monte Plata,